Il singolare femminile del Brisbane International 2013 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2013.

La detentrice del titolo era Kaia Kanepi, che ha deciso di non partecipare. In finale Serena Williams ha sconfitto Anastasija Pavljučenkova con il punteggio 6-2, 6-1.

Teste di serie 

 Viktoryja Azaranka (semifinale, ritirata)
  Marija Šarapova (ritirata)
  Serena Williams (campionessa)
  Angelique Kerber (quarti di finale)

<li> Sara Errani (secondo turno)
<li> Petra Kvitová (secondo turno)
<li> Samantha Stosur (primo turno)
<li> Caroline Wozniacki (primo turno)

Qualificate 

  Ksenija Pervak (quarti di finale)
  Mónica Puig (secondo turno)

<li> Bojana Bobusic (primo turno)
<li> Ol'ga Pučkova (primo turno)

Lucky loser 
  Lesja Curenko (semifinale)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Brisbane International 2013
WTA Tour 2013